Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою. але цього разу не брала участі.
 
Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт, яка знялася за рахунку 6-2, 4-0.

Сіяні гравчині 
 Ліндсі Девенпорт (фінал, знядась)
 Амелі Моресмо (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (переможниця)
 Даніела Гантухова (2-ге коло)
 Анастасія Мискіна (1-ше коло)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (2-ге коло)
 Ай Суґіяма ''(чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Pilot Pen Tennis
2003